Пластика — многозначный термин:
 Пластика — полимерная глина, пластичный материал для лепки.
 Пластика — разновидность изобразительного искусства, произведения которого имеют объёмную форму и выполняются из мягких материалов способом формосложения и приёмами лепки — прибавления, наращивания формы, противоположными скульптурному способу.
 Пластика, или пластичность, — качество объекта, указывающее на его гибкость, податливость, «текучесть формы», плавность перехода одной части формы в другую.
 Пластика — в танце и в сценическом искусстве — общая гармония, согласованность движений и жестов; одна из обязательных дисциплин в театральных вузах.
 Архитектурная пластика — эстетическое свойство объемной архитектурной формы, определяемое зрительной связностью, «текучестью», плавностью переходов одной части формы в другую. Противоположное свойство — тектоничность.
 Пластическая хирургия — раздел хирургии.
 Plastika — музыкальная группа.

См. также 
 Пластик